Лолаян:

  — район в округе Болаанг-Монгондоу, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе.